Since I met you baby (Ivory Joe Hunter) (1956), een lied van Ivory Joe Hunter dat door veel artiesten werd gecoverd
 Since I met you baby (Freddy Fender) (1975), een muziekalbum van Freddy Fender